Summerbee ist der Familienname folgender Personen:
 George Summerbee (1914–1955), englischer Fußballspieler und -trainer
 Mike Summerbee (* 1942), englischer Fußballspieler und -trainer
 Nicky Summerbee (* 1971), englischer Fußballspieler